Moko désigne notamment :

Toponyme 

 Moko, une commune du département de Bagassi au Burkina Faso
 Moko, un village du Cameroun.

Autres 
 Moko, un type de tambour de bronze asiatique.
 Moko, le roi des lézards dans la mythologie de Mangaia (Îles Cook).
 Moko, un mot d'argot issu de l'expression provençale « em'ac » (avec ça) désignant un marin de la Marine nationale, naviguant en Méditerranée, dont le port d'attache est Toulon

Voir aussi 
 Le Tā moko est le tatouage permanent du visage chez les maoris.
 OpenMoko est une société taïwanaise à l'origine de la plate-forme libre de smartphone du même nom et de plusieurs appareils mobiles
 Pépé le Moko, un film français de 1937 sur un criminel marseillais. 
 Totò le Moko, un film parodique italien de 1949 avec l'acteur Totò, pastichant Pépé le Moko
 Moko, enfant du monde, une série d'animation canadienne produite en 2010.